Żagań (hr. Žaganj, njem. Sagan, češ. Zaháň, lat. Saganum) je grad u zapadnoj Poljskoj.

Stanovništvo

Galerija

Izvori 

Gradovi u Poljskoj